Шокола́д — многозначное слово.

 Шоколад — кондитерский продукт на основе масла какао.
 Шоколад — роман Джоанн Харрис.
 «Шоколад» — повесть Александра Тарасова-Родионова.

Фильмы

Музыка 

 Chocolate – песня Кайли Миноуг

См. также 

 
 
 Ним (игра)#Шоколадка